

Geografia 
 Dragonetti, frazione del comune italiano di Filiano in provincia di Potenza

Persone 
 Domenico Dragonetti (1763-1846), contrabbassista e compositore italiano
 Dragonetti, nobile famiglia marchionale dell'Aquila, tra i cui esponenti si ricordano:
 Giacinto Dragonetti (1666-1730), vescovo cattolico italiano
 Giacinto Dragonetti (1738-1818), giurista italiano
 Giulio Dragonetti (1818-1896), politico e storico italiano
 Luigi Dragonetti (1791-1871), politico e scrittore italiano